Le Métamonde, ou la Zone Obscure du Non-Lieu, est un monde de la série W.I.T.C.H.. Il s'agit d'un endroit-clé de l'histoire, dont le rôle est surtout important dans la saison 1. C'est le monde d'origine de nombreux personnages importants, notamment Phobos, Elyon, Caleb et Cédric.

Méridian est extrêmement différent de la Terre, car, outre la présence de magie en ce monde, la grande majorité de ses habitants sont des créatures non-humaines que l'on pourrait appeler des monstres, bien qu'ils ne soient pas mentalement différents des humains, et puissent parfois prendre des apparences humaines. Leur mode de vie se rapproche de celui des gens du Moyen Âge, comme cela est souvent précisé dans la série.

Histoire

L'arrivée de Phobos au pouvoir 
Le Métamonde était à l'origine un des nombreux univers sur lesquels veillaient Kandrakar. Gouverné par une longue dynastie de reines, et ayant pour capitale la ville de Méridian, ce monde était parcourut de puissants flux d'énergie magique qui lui assuraient une grande prospérité. Hélas, un jour, le roi et la reine disparurent, ne laissant derrière eux que deux enfants: le prince Phobos, adulte ambitieux et assoiffé de puissance, et la jeune princesse Elyon, encore bébé.

Selon la tradition, qui voulait que Méridian soit gouverné par une reine, le trône revenait à Elyon, mais il était évident que la princesse était encore trop jeune pour assumer une telle tâche. Phobos prit donc le pouvoir en tant que régent.

La Muraille et les premières Gardiennes 
À peine Phobos fut-il sur le trône qu'il absorba toute l'énergie magique de Méridian pour augmenter sa puissance. Son objectif était de devenir le plus fort et de partir à la conquête de nouveaux univers. Face à cette menace, les Sages de Kandrakar ripostèrent en érigeant une muraille mystique autour de Méridian pour l'isoler des autres univers. Et lorsque l'un des vassaux de Phobos, l'alchimiste Ludmoore, parvint à ouvrir douze portes dans la muraille permettant de voyager entre Méridian et la ville terrienne d'Heatherfield, l'Oracle choisit parmi les terriennes cinq jeunes filles, qu'il nomma Gardiennes de Kandrakar, sorcières aux puissants pouvoirs basés sur les éléments et chargées de fermer les portes à chaque fois que celles-ci s'ouvraient.

Même avec la puissance qu'il possédait désormais, Phobos était incapable de franchir la Muraille, et ses soldats, malgré leur nombre, ne pesaient guère le poids face à la puissance des Gardiennes. Il tenta d'absorber l'énergie de sa sœur pour pouvoir briser la muraille, mais celle-ci fut sauvée par sa nourrice et un groupe de rebelles, qui l'emmenèrent sur Terre en passant par l'une des portes de la muraille. Furieux, Phobos n'eut d'autre choix que de rester dans son monde, ses assauts se limitant à des tentatives de passer la muraille. Il devint un dictateur terrible, laissant son peuple dans la pauvreté, s'enferma dans un palais entouré de roses empoisonnées et ne se montra plus à son peuple. Le Métamonde devint un endroit sombre et sinistre, plein de misère et de souffrance, que l'on appela désormais la Zone Obscure du Non-Lieu.

Les WITCH 
Durant des années, il en resta ainsi : les attaques de Phobos étaient incessamment repoussées par les Gardiennes, Phobos gouvernait la Zone Obscure du Non-Lieu en tyran, et quelques rebelles luttaient comme ils le pouvaient contre le joug de sa dictature. Puis un évènement grave se produisit : Nérissa, l'une des gardiennes, trahit ses amies, ce qui amena à la dissolution de leur groupe.

Cela eut d'abord une importance limitée, car la menace de la Zone Obscure du Non-Lieu semblait s'être apaisée, du moins pour un temps. Puis des années plus tard, elle refit surface, alors que Nérissa était emprisonnée et les autres gardiennes mortes ou trop vieilles pour assurer leur charge. Face à cette situation, les Sages de Kandrakar décidèrent de nommer une nouvelle génération de gardiennes : les W.I.T.C.H..

Cette dernière génération, plus jeune que la précédente, fut jugée plus facile à combattre, et Phobos continua malgré tout ses nouvelles tentatives. L'un de ses officiers, Lord Cédric, retrouva Elyon, devenue adolescente, et la ramena de son plein gré à Méridian en lui racontant une version fausse de son origine. La jeune princesse, ramenée à Méridian, fut ainsi manipulée par Cédric et Phobos, qui se servirent d'elle contre les Gardiennes.

Mais, contre l'attente du prince, les WITCH s'avérèrent étonnamment douées malgré leur âge et leur manque d'expérience. Non seulement, elles repoussaient sans véritables difficultés les tentatives pour les éliminer, mais ces dernières se retournaient même contre lui. Plus encore, elles n'hésitaient pas à agir contre les lois de Kandrakar, se rendant elles-mêmes dans le Métamonde pour libérer l'une des leurs. Leurs talents, leurs pouvoirs et surtout la force de leur amitié leur permettaient d'égaler leurs prédécesseurs en efficacité.

Le couronnement d'Elyon et la chute de Phobos 
Face à cela, Phobos décida de tenter ce qu'il avait voulu faire dès le départ : absorber l'énergie vitale d'Elyon pour enfin obtenir la puissance qui lui manquait. Dans ce but, il fit mine de céder comme il le devait la Couronne à sa sœur, et organisa un complot pour lui arracher son énergie lors du couronnement.

Mais, entre-temps, Elyon avait ouvert les yeux, et se méfiait de Phobos. Aidé par les WITCH, elle déjoua le complot, et une révolte générale éclata à Méridian, forçant Phobos à se replier dans son château.

Après de longues complications, Elyon fut couronnée reine de Méridian, tandis que Phobos fut emprisonné dans la prison du château avec Lord Cédric et Miranda. La nouvelle reine usa de ses pouvoirs pour rétablir les flux d'énergie magique de la Métamonde, qui redevint ce qu'il avait été, et se lança dans la réparation des dégâts causés par son frère. L'Oracle abattit la Muraille, désormais inutile, et le Métamonde redevint un univers à part entière.

W.I.T.C.H.
Dimension de fiction
Pays de fiction
Monde de fiction